Дискография Анастейши — американская певица выпустила шесть студийных альбомов, тридцать три синглов и двадцать пять видеоклипов.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

В качестве дуэта

Примечания 

Анастейша
 
Анастейша
Анастейша
Анастейша